Cutulau steht für:

 Cutulau, osttimoresische Aldeia in der Gemeinde Liquiçá
 Cutulau (Ort), osttimoresischer Ort in der Gemeinde Liquiçá
 Foho Cutulau, osttimoresischer Berg in der Gemeinde Liquiçá